Kupol (russ.: Kuppel) steht für:
Kupol (Unternehmen)
Geografische Objekte:
 Gora Kupol
 Gora Snezhnyj Kupol
 Holm Podlëdnyj Kupol
 Kupol Avrora
 Kupol Baltijskij
 Kupol Chugunova
 Kupol Ciolkovskogo 
 Kupol Korolëva 
 Kupol Lejtenanta Smidta 
 Kupol Mihaila Ravicha 
 Kupol Mira 
 Kupol Moskovskij 
 Kupol Persej 
 Kupol Sadko 
 Kupol Tschugunowa
 Kupol Universitetskij
Siehe auch:
 Coupole